Isis är ett släkte av koralldjur. Isis ingår i familjen Isididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur